The Man Hunters – cortometraggio del 1914 diretto da Dell Henderson
The Man Hunters – cortometraggio del 1916 diretto da Bobby Burns e Walter Stull